

Patronyme 

 Jean-Pierre Travot (1767-1836), militaire français.
 Victor Travot (1810-1882), militaire et homme politique français.

Toponyme 

 Place Travot, place française à Cholet, dans le Maine-et-Loire.